Napfolt, a Nap fotoszférájában sötétebb, kisebb hőmérsékletű terület
Napfolt, egy kitalált szereplő, szuperhős a Marvel Comics képregényeiben